Boris Jussupow ist der Name folgender Personen:

* Boris Grigorjewitsch Jussupow (1695–1759), russischer Politiker, Geheimrat und Generalgouverneur von Moskau und Sankt Petersburg
 Boris Nikolajewitsch Jussupow (1794–1849), russischer Politiker, Kammerherr und Zeremonienmeister